Big Récords es una empresa de música, que se fundó el 17 de septiembre de 2001 en Goya, Corrientes, Argentina. Creó 2 Bandas de Rock-Pop, la primera fue You and My y la segunda fue Big Night.

You and My fue una banda de chicos de 18 años en adelante, firmaron un contrato por 5 álbumes y se inició en 2005. Al pasar los 5 años que duró la banda de separaron en 2010, y ese fue el descanso para Big Récords. Dos años después en 2012 Big Récords decidió hacer una audición para una banda de chicos muy jóvenes, luego de un mes de audiciones de eligieron a 4 chicos muy talentosos Agustín Vallejos, Valentín Franz, Facundo Armendares y Matías Acosta, ellos formaron una banda de Rock-Pop llamada Big Night cual ahora sigue haciendo canciones para sus 5 álbumes, en la actualidad ya crearon 3 álbumes que son los siguientes Big Night que fue su primer álbum, Sistem and Sistem que fue su segundo álbum y por último Rich Girl que ahora los chicos presentaron en su Ultimate Summer Tour 2013, la banda tiene estimado finalizar a inicios de 2014 porque para entonces abran terminado sus 5 álbumes. En la actualidad hay una sucursal de Big Récords en Mercedes, Corrientes, Argentina donde los chicos practican la coreografía y graban sus canciones.      

Discográficas de Argentina